Берёзкино — название населённых пунктов в России:

 Берёзкино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Берёзкино — посёлок в Белинском районе Пензенской области.
 Берёзкино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Берёзкино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Берёзкино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Берёзкино — деревня в Томском районе Томской области.

См. также 
 Берёза (значения)
 Берёзка
 Берёзки
 Берёзов (значения)
 Березовка
 Березово
 Берёзовое
 Березовская
 Березовский
 Берёзовский
 Березовское
 Берёзовый
 Берёзы